Csehország
Rohozná, település a Jihlavai járásban
Rohozná, a Strakonicei járás Osek önkormányzatához tartozó település
Rohozná, település a Svitavyi járásban